

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 4 giugno 2021.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni